АСК (футбольный клуб, Конакри) — футбольный клуб из Конакри, Гвинея.
 АСК — футбольный клуб из Термеза, Узбекистан, носивший название с 1994 года по 1996 год.
 СКА () — футбольный клуб из Риги.